In lingua araba, il termine dāw indica l'imbarcazione detta "sambuco". Altri possibili significati della parola daw sono:

Geografia
 Daw – comune della Mauritania

Persone 
 Daw – fumettista italiano
 Marjorie Daw – attrice statunitense

Sigle 
 Deutsche Ausrüstungswerke – industria tedesca di equipaggiamenti operante nel periodo della seconda guerra mondiale e posseduta direttamente dalle SS
 Digital Audio Workstation – in informatica è un calcolatore costituito da hardware altamente qualitativi e da software appositamente configurati per la migliore resa nella riproduzione e registrazione di materiale audio
 Division for the Advancement of Women –  divisione delle Nazioni Unite che si occupa dei diritti delle donne

Codici 
 daw – codice ISO 639-3 della lingua davawenyo.